Hephaistos, (Oudgrieks: Ἥφαιστος) of Vulcanus (Latijn), een figuur uit de Griekse mythologie,
Hephaestus (geslacht), een geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van de tijgerbaarzen (Terapontidae)